Une faute personnelle au basket-ball.
 Une faute personnelle dans l'administration française.